

Patronyme 
Gambon est un patronyme porté notamment par :

 Charles Ferdinand Gambon (1820-1887), grande figure républicaine du  ;
 Michael Gambon (né en 1940), acteur irlandais ;
  Pierre Charles Gambon (1810-1864), homme politique français.

Toponyme 
 Villers-le-Gambon, commune de Belgique.

Hydronyme 
 Gambon, rivière en Normandie.

Voir aussi 
 gambon écarlate (Aristaeopsis edwardsiana), une espèce de crevette du genre Aristaeopsis.
 gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), une autre espèce, du genre Aristaeomorpha.

Patronyme anglais